Brezno kan henvise til flere sider:

 Brezno (distrikt), et distrikt i regionen Banská Bystrica i det centrale Slovakiet.
 Brezno hovedbyen i distriktet.